Llista d'asteroides del 203001 al 204000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|203001-203100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|203101-203200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|203201-203300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|203301-203400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|203401-203500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|203501-203600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|203601-203700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|203701-203800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|203801-203900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|203901-204000 [ modifica]

|-
|}